UBM est un sigle pouvant signifier :
 UBM (entreprise), un groupe de média britannique fondé en 1918 ;
 Unité de bruit médiatique, un concept utilisé en mesure d'audience ;
 Université Bordeaux Montaigne, une université française.
 , procédé d'auscultation en ophtalmologie.